Zielenica (Górowo Iławeckie)
 Zielenica (Malechowo)